Самария (, Шомрон)

 Самария — библейский город, столица северного Израильского царства в 875—722 годах до н. э.
 Самария — историческая область Израиля, получившая название от именования города.

См. также 
 Округ Иудея и Самария
 Самара (значения)
 Самарий
 Борозда Самария
 Самаряне

Примечания